Meanwhile () — дебютный альбом группы Celebrate The Nun, вышедший в 1989 году.

Об альбоме 
Диск включил в себя три композиции, вышедшие в качестве синглов — Ordinary Town, She’s a Secretary и Will You Be There. Последняя песня попала на четвёртое (в разных источниках указывают и пятое) место в хит-параде американского журнала Billboard, а She’s a Secretary — на 12-е.

Список композиций 
Музыка, стихи, аранжировка всех композиций — Рик Джордан, Эйч Пи Бакстер, Бритт Максиме, Слин Томпсон. Песни исполняют Бакстер (соло) и Максиме (бэк-вокал, а также соло в Cry No More).

 Ordinary Town (4:15) (Заурядный город)
 My Jealously (4:32) (Моя ревнивая)
 Will You Be There (3:29) (Придёшь ли ты)
 Maybe Tomorrow (3:54) (Может быть завтра)
 Don’t You Go (3:52) (Не ходи)
 She’s a Secretary (3:07) (Она — секретарша)
 Cry No More (4:06) (Больше не плакать)
 Stay Away (4:34) (Держись в стороне)
 Could Have Been (3:48) (Могло бы быть)
 So (4:25) (Итак)
 Unattainable Love (4:35) (Недостижимая любовь)
 Strange (5:08) (Странно)

Синглы 
В качестве синглов вышли три композиции с альбома — Ordinary Town, She’s a Secretary и Will You Be There.

Примечания

Ссылки 
 www.scootertechno.ru
 

Альбомы 1989 года
Дебютные альбомы 1989 года
Альбомы в стиле синти-поп